Общественный футбольный клуб «Тепличка-над-Вахом» — словацкий профессиональный футбольный клуб из города Тепличка-над-Вахом. Основан в 1928 году. В сезоне-2015/16 выступал в Второй по силе словацкой лиге.

Основная информация

Названия 
 до 2014 — ФК Тепличка-над-Вахом — Долна Тиэина
 с 2014 — ОФК Тепличка-над-Вахом

Статистика выступления 

Источник:

Легенда: И — игр, В — выигрышей, Н — ничей, П — поражений, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, +/- — разница мячей, О — очков, красное — вылет, зелёное — повышение, серое — сохранение места в лиге

Везде — зональные турниры.

* Показатели после турнира за выживание.

Примечания 

Футбольные клубы Словакии